Ce, CE и C.E. — ряд аббревиатур и обозначений, состоящих из двух латинских букв C и E; см. также кириллический омограф Се.

 Ce — обозначение химического элемента церий.
 CE — обязательная маркировка изделий, продающихся в странах ЕС.
 .
 Ce — диграф в арумынском алфавите.

Аббревиатуры 
 Совет Европы (Council of Europe);
 Церковь Англии (Church of England);
 Бытовая электроника (Consumer electronics);
 Наша эра, Новая эра (Common Era);

Другие значения 
 Windows CE

См. также 
 Се